Гримберг — топонимическая фамилия. Известные люди с этой фамилией:
 Гримберг, Фаина Ионтелевна (род. 1951) — русская поэтесса, писательница-прозаик и переводчица
 , шведский футбольный менеджер
 Аренда Гримберг (род. 1978), голландская велосипедистка
  (1875—1941), шведский историк
  (род. 1962), аргентинский футболист
  (род. 1974), американский судья
  (род. 1963), канадский раввин украинского происхождения
  (род. 1993), немецкая пловчиха

См. также 
  — поместье близ Алмело, Нидерланды
  — бывшая деревня, ныне центральный район города Лохмар, Северный Рейн-Вестфалия
 Порт Гримберг — Порт, названный в честь близлежащего бывшего замка Гримберг, Северный Рейн-Вестфалия
 Гримберген (Бельгия)
  — фамилия